Reinwein ist der Familienname folgender Personen:

 Dankwart Reinwein (1928–1999), deutscher Endokrinologe
 Helmuth Reinwein (1895–1966), deutscher Internist und Hochschullehrer